Смирновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Смирновка — село в Атбасарском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 г.
 Смирновка — исчезнувшее село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Смирновка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Амурская область
 Смирновка — упразднённое село в Магдагачинском районе.
 Смирновка — село в Октябрьском районе.

 Калужская область
 Смирновка — деревня в Кировском районе.

 Кемеровская область
 Смирновка — посёлок в Новокузнецком районе.
 Смирновка — остановочный пункт на линии Новокузнецк — Таштагол в одноимённом посёлке.

 Марий Эл 
 Смирновка — село в Параньгинском районе.

 Мордовия 
 Смирновка — посёлок в Атяшевском районе.
 Смирновка — посёлок в Чамзинском районе.

 Московская область 
 Смирновка — деревня в Каширском районе.
 Смирновка — посёлок в Солнечногорском районе.

 Новосибирская область 
 Смирновка — посёлок в Тогучинском районе.

 Омская область 
 Смирновка — село в Нижнеомском районе.
 Смирновка — деревня в Омском районе.

 Оренбургская область 
 Смирновка — село в Соль-Илецком районе.

 Рязанская область 
 Смирновка — деревня в Сараевском районе.
 Смирновка — деревня в Сасовском районе.
 Смирновка — посёлок в Ухоловском районе.
 Смирновка — деревня в Шиловском районе.

 Тульская область
 Смирновка — деревня в Киреевском районе.

 Хабаровский край 
 Смирновка — село в Хабаровском районе.

 Хакасия 
 Смирновка — деревня в Алтайском районе.

Украина 
 Смирновка — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Смирнов
 Смирново
 Смирновский